Garenmarkt est le nom donné à plusieurs rues en Belgique, dont :
 Garenmarkt (Bruges) ;
 Garenmarkt (Leyde) ;
 Garenmarkt (Gand).